Алексе́й Фили́ппов:
 
 Филиппов, Алексей Васильевич (1882—1956) — русский художник-керамист, реставратор, технолог, историк.
 Филиппов, Алексей Николаевич (род. 1990) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 
 Филиппов, Алексей Фролович (1869—1936) — российский и советский общественный деятель, журналист, разведчик.